Трояновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Трояновка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Трояновка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Украина 
 Трояновка — село,  Маневичский район,  Волынская область
 Трояновка — село,  Зеньковский район,  Полтавская область
 Трояновка — село,  Теофипольский район,  Хмельницкая область